Gotthold steht für:

 Gotthold (Vorname), männlicher Vorname
 Grube Gotthold, ehemaliges Bergwerk in Brandenburg

Gotthold ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich August Gotthold (1778–1858), deutscher Pädagoge
 Helene Gotthold (1896–1944), deutsche Widerstandskämpferin
 Willy Gotthold, deutscher Skispringer